Гарбарук Володимир Анатолійович (1961—2012) — український диригент, педагог.
 Нік Гарбарук (1943—2011) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.